

Sigle
Tiro Pesante Rapido –  razza italiana di cavalli da tiro 
 Total Physical Response – risposta fisica totale, metodo per l'aiuto nell'apprendimento delle lingue straniere
 Total Periferic Resistance = Resistenza Periferica Totale (vascolare)
 Top Performances Racing – gruppo termico top performance disponibile 70 e 86 cc.
 Thermo Poli Rock – materiale che si ottiene mediante lavorazione a freddo della plastica e quindi con un basso consumo energetico anche in fase di produzione: i rifiuti, selezionati e rimpiccioliti, sono miscelati a resine e gomme termoplastiche, ottenendo così un composto liquido simile al cemento. Impermeabile, ignifugo ed isolante, il TPR è stato impiegato per realizzare pannelli strutturali per edifici prefabbricati e suole per le scarpe.

Codici 
 TPR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tom Price (Australia)
 TPR – codice identificativo del TACAN di Pratica di Mare, radioassistenza per la navigazione aerea